Константи́н Яковлевич Пятс (; , волость Тахкуранна, Перновский уезд, Лифляндская губерния, Российская империя (ныне Пярнумаа, Эстония) — 18 января 1956, Бурашево, Калининская область, РСФСР, СССР (ныне Тверская область, Россия)) — эстонский государственный и политический деятель, возглавлявший Эстонскую Республику с 1918 по 1940 годы. Государственный старейшина (1921—1922; 1923—1924; 1931—1932; 1933—1934), премьер-министр (1918—1919; 1934—1937) и президент Эстонии (1938—1940). Почётный гражданин Таллина.

Биография 
Родился в семье православного эстонца, землевладельца Якоба Пятса (1848—1909). Мать — Ольга Туманова — русская по национальности, была удочерена семьёй Разумовского, градоначальника города Валк. Был вторым ребёнком в семье. 

В 1898 году окончил юридический факультет Императорского Юрьевского университета, после чего поступил на военную службу рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. Служил в 7-й роте 96-м пехотного Омского полка, произведён в унтер-офицеры. 15 января 1900 года уволен в запас с производством в прапорщики запаса армейской пехоты.

После демобилизации служил помощником адвоката Ивана Поски в Ревеле. В 1901 году основал в Ревеле демократическую газету «Teataja» («Вестник»), затем работал в Ревельском муниципалитете (в 1904—1905 годах — городской советник, в 1905 — заместитель городского головы).

Участвовал в революции 1905 года. В 1905 году приговорён к смертной казни за публикование воззвания Петербургского Совета рабочих депутатов в местных «Известиях». Бежал за границу, с 1906 года жил в эмиграции в Швейцарии.

В 1909 году, после отмены приговора, вернулся в Россию и предстал перед судом, приговорён к году лишения свободы. В 1911—1916 годах — редактор газеты «Таллинна театая». В 1916 году был мобилизован на военную службу, служил в штабе Морской крепости Императора Петра Великого исполняющим обязанности юрисконсульта Управления строителя крепости.

До революции 1917 года успел отсидеть в петербургских «крестах» как революционер.

Пятс работал в переходный период в Комитете спасения Эстонии. 24 февраля 1918 года, в день, когда большевики покинули Ревель, а германская армия находилась на подступах к городу, Пятс, назначенный премьер-министром временного правительства Эстонии, зачитал манифест о независимости страны. Сегодня эта дата — важнейший государственный праздник в стране. Однако уже 25 февраля в Ревель вошли германские войска, установленная ими оккупационная власть Республику Эстония не признала. Немцы постепенно разоружили эстонские вооруженные силы и начали репрессии в отношении национально настроенных лидеров, в том числе и Пятса.

В 1918 году Константин Пятс был арестован германскими властями и с июля по ноябрь находился в концентрационном лагере в Польше. Революция в Германии его освободила.

В начале эстонской освободительной войны (ноябрь 1918 — 8 мая 1919) Пятс стал премьер-министром и министром обороны страны. К 21 ноября был осуществлён полный переход власти в Эстонии от командования немецких войск в руки Временного правительства, возглавляемого Константином Пятсом.

Пятс 5 раз занимал пост государственного старейшины: январь 1921 — ноябрь 1922, август 1923 — март 1924, февраль 1931 — февраль 1932, ноябрь 1932 — май 1933 и октябрь 1933 — январь 1934.

Пятс был тесно связан с советскими властями, был одним из организаторов эстонско-советской Коммерческой палаты (1924 год), акционером Таллинской судоходной компании, а также трудился юрисконсультом Нефтяного синдиката. Советская сторона платила Пятсу за работу юрисконсульта 4000 долларов в год, что вдвое превышало жалованье спикера эстонского парламента или президента Эстонии. Депутатское жалованье Пятса было еще ниже — 488 долларов в год.

12 марта 1934 года, будучи премьер-министром Эстонии в полномочиях Государственного старейшины и опираясь на военные силы, осуществил вместе с министром обороны Йоханом Лайдонером государственный переворот. В результате переворота было установлено авторитарное правление и объявлено о состоянии чрезвычайного положения. Пятс был объявлен Президентом-Регентом Эстонии (Riigihoidja). Все политические партии были запрещены, введена цензура прессы. Своими действиями Пятс не допустил победы на выборах вапсов (ветеранов Освободительной войны) — крайне правого движения, которое ориентировалось на тоталитарные режимы тогдашних Италии и Германии. В 1938 году был избран президентом.

Сло­жил пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия 21.7.1940, по­сле при­ня­тия Рийгикогу ре­ше­ния об об­ра­зо­ва­нии Эстонской ССР. Он был арестован советскими властями и депортирован вместе с семьёй в ссылку в Уфу в конце июля 1940 года — ещё до официального присоединения государства к СССР, произошедшего 6 августа того же года. В 1942 году помещён в Казанскую тюремную психиатрическую больницу без предъявления обвинения.

С декабря 1952 года Пятс находился в психиатрической больнице имени Литвинова в поселке Бурашево под Калинином. Его поместили в отдельную палату № 2 и не подвергали медицинским процедурам. Как замечали окружающие, по-русски пациент палаты № 2 говорил с мягким акцентом; было видно, что он хорошо образован и воспитан и явно отличается от остальных пациентов больницы. На вопрос, кто он такой, пациент отвечал: «Я — президент Эстонии»; это заявление пациенты и сотрудники низшего звена не принимали всерьёз. Пациент получил прозвище «Президент». Проведя в этой больнице три года, 18 января 1956 года Константин Пятс скончался.

В 1988 году, в Бурашево прибыла группа эстонских активистов с целью найти факты, подтверждающие смерть в этих местах первого президента Эстонии Константина Пятса, попавшего в сороковые в жернова репрессий. Рассказали про работу в архивах и безуспешные выезды на литовские, белорусские, латвийские кладбища после долгих поисков на кладбище посёлка его останки были найдены и перезахоронены в 1990 году на таллинском кладбище Метсакальмисту.

Оценки деятельности Пятса

Отношение в эстонском обществе 
Фигура президента Пятса до сих пор вызывает споры в эстонском обществе. После восстановления в 1990 году независимой эстонской государственности Пятс, казалось бы, занял прочное место в пантеоне национальных героев. Но затем эстонский историк Магнус Ильмъярв, работавший в российских архивах, высказал утверждение о том, что в 1920-е — начале 1930-х годов Пятс предоставлял важную информацию посольству СССР и получал за это 4000 долларов США в год (по тем временам — очень значительная сумма) как юрисконсульт представительства Нефтесиндиката СССР в Эстонии. Кроме того, Пятса упрекали за то, что он не отдал приказа оказывать вооружённый отпор Красной Армии в июне 1940 года.

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Отношение за рубежом 
В своей книге «Генерал Лайдонер и Эстонская Республика в 1939—1940» финский историк Мартти Туртола приходит к заключению, что размещение первых советских военных баз в Эстонии в сентябре 1939 года было сознательным шагом эстонского руководства во главе с Пятсом. В подтверждение своих тезисов историк приводит факт, что в Эстонии, в отличие от Финляндии, в своё время не объявили мобилизацию для борьбы с СССР.

«Пассивность и непровозглашение мобилизации не были вызваны отсутствием смелости или трусостью. Вопрос был в выборе Пятса и Лайдонера», — утверждает Туртола, добавляя, что оппозиция не критиковала решения правительства, так как в тот момент в Эстонии царила диктатура.

Цитаты 

В декабре 1914 Констанин Пятс писал об эстонской независимости:

Семья 

 Брат — Николай (1871—1940), протоиерей, председатель Синода Эстонской апостольской православной церкви, поэт.
 Брат — Павел (1876–1883), умер ребёнком
 Брат — Вольдемар (1878—1958, Торонто), художник и учитель рисования. 
 Брат — Пеэтер (1880—1942), географ, парковый архитектор и защитник природы. 
 Сестра — Марианна в замужестве Пунг (1881—1947, Кировская область), муж — Михкель Пунг (1876—1941, Сосьвинский лагерь), эстонский юрист и политик, председатель Государственного совета.  
 Сестра — Татьяна в замужестве Альберт (1887—1941)
 Жена — Хельма Вильгельмина Пятс, урождённая Пеэди (Helma Wilhelmine Peedi (Pedy), 19 октября 1878, Перновский уезд, Лифляндская губерния — 23 августа 1910, Давос, Швейцария)
 Старший сын Лео (1902—1988) в 1940 году бежал в Финляндию, оттуда переехал в Швецию, умер бездетным.
 Младший сын Виктор (1906—1952) умер в Бутырской тюрьме в Москве 4 марта 1952 г..
 Дети Виктора: Энн (1936—1944) и Матти (род. 1933) были отправлены в детский дом и вскоре разлучены. Им довелось встретиться за неделю до смерти Энна от истощения. Все ныне живые потомки являются детьми Матти, который вернулся в Эстонию из России вместе с матерью в 1946 году. Его мать, Хельги-Алиса, была снова арестована в 1950 году и приговорена к 10-летнему заключению, которое отбывала в Казахстане, вернулась на родину в 1955 г..

Матти Пятс с 1991 г. занимал должность директора Эстонского патентного управления, был депутатом Рийгикогу и городского собрания Таллина, рассматривался как потенциальный кандидат на президентских выборах 2001 г. от консервативного крыла партии «Союз за родину».

Память 
 Улица Кентманни в Таллине с 1939 по 1940 год носила имя Константина Пятса (эст. Konstantin Pätsi tänav)
 В Уфе на доме № 37 по улице Коммунистической установлена мемориальная доска первому президенту Эстонской Республики Константину Пятсу, который жил в городе в 1940 году, будучи репрессированным.
 25 июня 1989 года в деревне Тахкуранна был заново открыт Памятник и мемориальный парк в честь первого Президента Эстонской Республики Константина Пятса.
 23 февраля 2020 года в эстонском посёлке Тойла открыли памятник Константину Пятсу, стоимость составила 45 000 евро, а автором стал Айвар Симсон.
 21 октября 2022 года в центре Таллина возле здания Национальной оперы, в присутствии Президента Эстонии, мэра Таллина и других, состоялось открытие памятника «Глава государства» (). Автор монумента Тойво Таммик.
 По Таллину ездит именной ретро-трамвай «Konstantin», названный в память первого президента Эстонии.

Примечания

Литература 
 Martti Turtola. Presidentti Konstantin Päts. Viro ja Suomi eri teillä. (Мартти Туртола. «Президент Константин Пятс. Пути Эстонии и Финляндии»). Otava, Helsinki 2002, ISBN 951-1-17681-1
 Martti Turtola. Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939—1940. (Мартти Туртола. «Генерал Лайдонер и Эстонская Республика в 1939—1940»). Otava, Otavan kirjapaino oy 2008, ISBN 978-951-1-22737-3

Ссылки 
 Книга, вызвавшая споры // Молодёжь Эстонии, 26.02.2003
 В Таллине помянули первого президента ЭР // Молодёжь Эстонии, 31.07.2007
 ВИДЕО #LV99плюс: 94 секунды о том, как Эстония объявила независимость (Rus.lsm.lv)
 

Выпускники Тартуского университета
Министры обороны Эстонии
Премьер-министры Эстонии
Президенты Эстонии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Государственные старейшины Эстонии
Председатели Рийгикогу
Члены Учредительного собрания Эстонии
Использование психиатрии в политических целях:Персоналии
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Почётные граждане Нарвы
Почётные граждане Тарту
Почётные граждане Пярну
Почётные граждане Таллина
Почётные доктора Тартуского университета
Репрессированные в СССР
Перезахороненные
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Эстонское национальное движение